Az 1983–1984-es magyar férfi röplabdabajnokság a harminckilencedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (1-8. helyért és 9-16. helyért) két kört játszottak, majd az első csoport utolsó két és a második csoport első két helyezettje egymás közt még egy kört játszott az első csoportba jutásért, végül az 1-4. és az 5-8. helyért egymás közt még négy kört, a 9-16. helyért pedig egymás közt még két kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat magukkal vitték a csapatok).

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Minősítő az 5-8. helyért küzdők közé jutásért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1984 (tabella)
Népsport 1983.12.12. (minősítő)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag